Greta y los Garbo es un álbum de estudio homónimo del grupo Greta y los Garbo perteneciente a la compañía discográfica Fonomusic, editado en el año 1990, y compuesto por 10 canciones.

Lista de canciones

Véase también 

 Búscame
 Deseo (álbum de Greta y los Garbo)
 Greta y los Garbo (álbum de 1997)

Referencias 

Álbumes de España de 1990
Álbumes de Greta y los Garbo